Хироюки Такая (; ) — японский боец смешанного стиля, представитель полулёгкой весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в 2003—2019 годах, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как Shooto, Hero's, Dream, Strikeforce, Pancrase, Rizin FF и др. Владел титулом чемпиона Dream в полулёгком весе.

Биография 
Хироюки Такая родился 10 июня 1977 года в городе Нарасино префектуры Тиба, Япония.

Имел опыт участия в уличных боях, за что получил прозвище Streetfight Bancho.

Shooto 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в феврале 2003 года в местной японской организации Shooto. В течение двух лет провёл здесь шесть поединков, из которых четыре выиграл, один проиграл, тогда как в одном случае была зафиксирована ничья. Отметился победами над такими бойцами как Хаятэ Усуи и Хацу Хиоки, но уступил по очкам Гилберту Мелендесу.

Hero's 
В 2005—2007 годах сотрудничал с новообразованным промоушеном Hero's, при этом выступал в лёгком весе (среднем по регламенту организации), поскольку полулёгкая весовая категория здесь отсутствовала. Дважды принимал участие в розыгрыше гран-при: в первом случае дошёл до стадии полуфиналов, проиграв сдачей соотечественнику Гэнки Судо, тогда как во втором случае был остановлен в четвертьфинале бразильцем Жесиасом Кавалканти.

World Extreme Cagefighting 
Поскольку Hero's вскоре прекратил своё существование, Такая некоторое время выступал на менее крупных турнирах. Наконец, в 2008 году он заключил соглашение с американской организацией World Extreme Cagefighting и впервые выступил в США. Однако больших успехов здесь не добился, в дебютном поединке потерпел поражение нокаутом от Леонарда Гарсии, в то время как во втором бою единогласным решением судей проиграл Кабу Свонсону — во втором случае получил награду за лучший бой вечера.

Dream 
Вернувшись на родину, в 2009 году Такая принял участие в гран-при полулёгкого веса Dream — благополучно прошёл первых троих соперников по турнирной сетке, в том числе взял верх над такими сильными бойцами как Ёсиро Маэда и Хидэо Токоро, но в решающем финальном поединке раздельным судейским решением уступил мастеру бразильского джиу-джитсу Бибиану Фернандису.

На предновогоднем шоу 31 декабря 2009 года встретился с титулованным дзюдоистом Митихиро Омигавой и проиграл ему техническим нокаутом в первом раунде.

В 2010 году отправил в нокаут бывшего чемпиона Dream из Норвегии Йоакима Хансена и американца Чейса Биби.

Благодаря двум уверенным победам удостоился права оспорить титул чемпиона Dream в полулёгком весе, который до сих пор принадлежал Бибиану Фернандису. Чемпионский бой между ними состоялся на предновогоднем турнире 31 декабря 2010 года и продлился все отведённые три раунда — в итоге судьи единогласным решением отдали победу Такая.

В 2011 году Хироюки Такая сумел дважды защитить полученный чемпионский пояс, выиграв по очкам у соотечественников Кадзуюки Мияты и Такэси Иноуэ.

Последний раз дрался на ринге Dream в 2012 году, в нетитульном бою раздельным решением уступил Георгию Караханяну.

Strikeforce 
Ещё в бытность чемпионом Dream, в 2011 году Такая отметился выступлением на турнире Strikeforce в Сан-Диего. Его соперником стал Робби Перальта, и японский боец уступил ему раздельным решением судей.

Дальнейшая карьера 
Начиная с 2013 года Такая выступал на менее престижных турнирах в Японии, таких как Vale Tudo Japan, Pancrase, Rizin Fighting Federation и др.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 23-15-2
| Ютака Саито
| KO (удары руками)
| Shooto 30th Anniversary Tour 7th Round
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:17
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 23-14-2
| Баатарин Азжавхлан
| Единогласное решение
| Rizin World Grand Prix 2017: 2nd Round
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 22-14-2
| Хацу Хиоки
| KO (удары руками)
| Pancrase 290
| 
| align=center|1
| align=center|1:12
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 21-14-1
| Исао Кобаяси
| Единогласное решение
| Pancrase 283
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 21-13-1
| Алан Омер
| Единогласное решение
| Euro FC 1: The New Era
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Эспоо, Финляндия
|
|-
| Поражение
| align=center| 21-12-1
| Назарено Малегарье
| Единогласное решение
| Pancrase 278
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 21-11-2
| Даики Хата
| Единогласное решение
| Rizin Fighting Federation 1: Day 1
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 20-11-2
| Гай Делюмо
| TKO (удары руками)
| Pancrase 266
| 
| align=center|3
| align=center|4:11
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 19-11-2
| Рёго Такахаси
| KO (удары руками)
| Vale Tudo Japan: VTJ 6th
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:38
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 18-11-2
| Ёдзиро Утимара
| TKO (удары руками)
| Vale Tudo Japan: VTJ 4th
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:27
| Токио, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 17-11-2
| Тоби Имада
| Решение большинства
| Shoot Boxing: Ground Zero Tokyo 2013
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 17-11-1
| Дэниел Ромеро
| TKO (удары руками)
| Vale Tudo Japan: VTJ 2nd
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:21
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 17-10-1
| Георгий Караханян
| Раздельное решение
| Dream 18
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| Нетитульный бой.
|-
| Победа
| align=center| 17-9-1
| Такэси Иноуэ
| Единогласное решение
| Fight For Japan: Genki Desu Ka Omisoka 2011
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| Защитил титул чемпиона Dream в полулёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 16-9-1
| Кадзуюки Мията
| Раздельное решение
| Dream: Japan GP Final
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| Защитил титул чемпиона Dream в полулёгком весе.
|-
| Поражение
| align=center| 15-9-1
| Робби Перальта
| Раздельное решение
| Strikeforce: Diaz vs. Daley
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Диего, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-8-1
| Бибиану Фернандис
| Единогласное решение
| Dynamite!! 2010
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| Выиграл титул чемпиона Dream в полулёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 14-8-1
| Чейс Биби
| KO (удары руками)
| Dream 16
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:45
| Нагоя, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 13-8-1
| Йоаким Хансен
| KO (удары руками)
| Dream 14
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:32
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-8-1
| Митихиро Омигава
| TKO (удары руками)
| Dynamite!! 2009
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:54
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-7-1
| Бибиану Фернандис
| Раздельное решение
| Dream 11
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 12-6-1
| Хидэо Токоро
| TKO (удары руками)
| Dream 11
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:32
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 11-6-1
| Ёсиро Маэда
| TKO (удары руками)
| Dream 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 9:39
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 10-6-1
| Ким Чон Вон
| TKO (удары руками)
| Dream 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:40
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 9-6-1
| Каб Свонсон
| Единогласное решение
| WEC 37
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 9-5-1
| Леонард Гарсия
| KO (удар рукой)
| WEC 32
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:31
| Рио-Ранчо, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-4-1
| Антонио Карвальо
| TKO (удары)
| Shooto: Back To Our Roots 6
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:58
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 8-4-1
| Джаррод Кард
| KO (удар рукой)
| GCM: Cage Force 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:02
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 7-4-1
| Андре Амаду
| TKO (перелом носа)
| Hero's 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:29
| Нагоя, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 7-3-1
| Жесиас Кавалканти
| KO (летучее колено)
| Hero's 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:30
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 7-2-1
| Ким До Хён
| Единогласное решение
| Hero's 2005 in Seoul
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-2-1
| Гэнки Судо
| Сдача (треугольник)
| Hero's 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:47
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 6-1-1
| Ремегиюс Моркявичюс
| TKO (удары руками)
| Hero's 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:16
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 5-1-1
| Яни Лакс
| TKO (удар рукой)
| Hero's 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:56
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 4-1-1
| Гилберт Мелендес
| Единогласное решение
| Shooto: Year End Show 2004
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0-1
| Стивен Поллинг
| KO (ногой в голову)
| Shooto 2004: 5/3 in Korakuen Hall
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:11
| Токио, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 3-0-1
| Жуан Роки
| Ничья
| Shooto 2004: 1/24 in Korakuen Hall
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Сэйги Фудзиока
| Единогласное решение
| Shooto: Wanna Shooto 2003
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Хацу Хиоки
| Единогласное решение
| Shooto: 7/13 in Korakuen Hall
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Хаятэ Усуи
| TKO (удары руками)
| Shooto: 2/6 in Kitazawa Town Hall
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:06
| Токио, Япония
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Японии